Plotnick et Plotnik sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme

Plotnick
, cinéaste indépendant américain
Jack Plotnick (né en 1968), réalisateur et scénariste américain

Plotnik
 (1937-2020), photographe et journaliste américain
Joel Plotnick, drummer américain du groupe 
 (né en 1988), chanteur et rapper israélien
 (1943-2018), homme d'affaires new yorkais

Voir aussi
Harry Plotnick seul contre tous, comédie américaine

Homonymie de patronyme